Dommartin kan avse följande platser:

Frankrike 
 Dommartin, Ain – kommun i departementet Ain, Frankrike
 Dommartin, Doubs – kommun i departementet Doubs, Frankrike
 Dommartin, Nièvre – kommun i departementet Nièvre, Frankrike
 Dommartin, Rhône – kommun i departementet Rhône, Frankrike
 Dommartin, Somme – kommun i departementet Somme, Frankrike

Schweiz 
 Dommartin, Vaud – ort i kantonen Vaud, Schweiz